Джозеф Гордон Карвет (, 21 марта 1918, Реджайна, Саскачеван, Канада – 15 августа 1985) – канадский хоккеист, правый крайний нападающий. Провёл 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс».

Игровая карьера  
Джо Карвет родился 21 марта 1918 года в Реджайне (Саскачеван), где и начал свою карьеру в местной юниорской хоккейной лиге в команде «Реджайна Грин Силз». С 1937-го по 1940 годы выступал за фарм-клубы «Детройта», команды «Детройт Понтиакс» (ГОХЛ) и «Индианаполис Кэпиталз» (ИАХЛ).

В сезоне 1940/41 Карвет дебютировал в главной команде, но, едва закрепившись в составе, сломал ногу и пропустил остаток сезона. В следующем году он восстанавливался после травмы и через игры в «Индианаполис Кэпиталз», вернулся в основной состав «Детройта». В сезоне 1942/43 Карвет выиграл свой первый Кубок Стэнли.

В 1946 году Карвет в результате обмена оказался в команде «Бостон Брюинз», где отыграл полтора сезона и был обменян в «Монреаль Канадиенс», откуда в сезоне 1949/50 вернулся в «Детройт», чтобы выиграть свой второй Кубок Стэнли. Следующий сезон стал последним в НХЛовской карьере Карвета.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли: 1943, 1950
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 1950

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Джо Карвета на The Internet Hockey Database
 Биография Джо Карвета на Legends of Hockey
 Профиль Джо Карвета на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ